Список осіб, які керували міністерством лісового господарства України:
 Самоплавський Валерій Іванович (27 липня 1990 — 6 липня 1994, 14 жовтня 1994 — 29 липня 1997)

Примітки 

лісового господарства